PM hace referencia a varios artículos:

Ciencias 
 Picómetro (de símbolo "pm"), unidad de longitud equivalente a una billonésima parte de un metro, usada como referencia para escalas subatómicas.
 Petámetro (de símbolo "Pm"), unidad de longitud equivalente a mil billones de metros.
 Acrónimo en inglés de Modulación de fase (Phase modulation).
 Abreviatura de Peso molecular, Masa molar.
 El elemento químico Prometio (de símbolo "Pm").

Otros 
 Horario terrestre transcurrido después del mediodía hasta antes de la medianoche, denominado post merídiem  (de abreviatura "p.m.").
 Policía militar (de abreviatura "P. M.").
 Palm mute, técnica utilizada en la guitarra (de símbolo "PM" o "P.M.").
 Autor suizo que utiliza el pseudónimo "P.M.".
 Abreviatura de Primer ministro.
 Palma de Mallorca (de abreviatura "PM"), capital de las Islas Baleares (España).
 PM (programa de televisión), argentino emitido por la cadena Telefe.
 PM, acrónimo de post mortem.
PM, acrónimo de primer ministro.

Siglas